Le nom vernaculaire poisson mandarin peut désigner deux poissons:

 Le poisson-mandarin ou poisson-cachemire, Synchiropus splendidus, est un callionymidé, apprecié en acquariophylie.
 Le poisson mandarin ou perche chinoise, Siniperca chuatsi, est un poisson carnivore, apprecié en gastronomie.